Sempu (vulkaan), een 3 kilometer brede caldera op het Indonesische eiland Celebes
Sempu (Nawangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de Indonesische provincie Oost-Java
Sempu (Ngebel), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de Indonesische provincie Oost-Java
Sempu (Andong), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de Indonesische provincie Midden-Java
Sempu (Kunduran), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de Indonesische provincie Midden-Java
Sempu (Ngancar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de Indonesische provincie Oost-Java
Sempu (Limpung), een plaats in het onderdistrict Limpung, regentschap Batang in de provincie Midden-Java